Хрдлоржези може бити:

 Хрдлоржези (Праг), градска четврт Прага, Чешка Република
 Хрдлоржези (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република